Barajas – distretto della città di Madrid, Spagna
 Barajas – stazione della metropolitana di Madrid
 Barajas de Melo – comune della provincia di Cuenca
 Aeroporto di Madrid-Barajas – principale aeroporto di Madrid
 Jorge Barajas – pallavolista messicano